Das Butlins Grand Masters 1980 war ein von der British Darts Organisation (BDO) organisiertes, zweitägiges Dartsturnier, das im King’s Cabaret Theatre von Birmingham (England) ausgetragen wurde. Im Finale besiegte der englische Titelverteidiger Bobby George den Waliser Leighton Rees.

Turnierplan

Weblinks 
 Butlins Grand Masters 1980. In: mastercaller.com, abgerufen am 5. Januar 2023.
 1980 Butlins Grand Masters. In: dartsdatabase.co.uk, abgerufen am 5. Januar 2023.

1980
Dartveranstaltung 1980